Wrld on Drugs (полное название — Future & Juice Wrld Present… Wrld on Drugs) — совместный микстейп американского рэпера Фьючера и Juice WRLD. Он был выпущен 19 октября 2018 года на лейблах Epic Records, Freebandz, Grade A и Interscope Records, первоначально объявленный на 17 октября 2018 года. Ведущий сингл «Fine China» был выпущен 15 октября 2018 года. На микстейпе присутствуют совместные треки с Лил Уэйном, Янг Тагом, Ники Минаж, Gunna, Yung Bans и Young Scooter.

История 
После выхода «Fine China», Wrld on Drugs был анонсирован как совместный проект WRLD и Фьючера в их аккаунтах в социальных сетях. Проект состоит из шестнадцати песен. Рукописный трек-лист, написанный на доске, был опубликован обоими исполнителями с подписью «Pluto x Juice #WRLDONDRUGS», где Pluto является отсылкой к дебютному студийному альбому Фьючера Pluto. Фьючер также показал, что он и WRLD работали в студии над проектом, призывая WRLD «сделать обложку, выбрать песни и выпустить её как можно скорее». Он заявил «Я & JuiceWorlddd прямо сейчас в студии… мы просто сделали достаточно хитов, чтобы опубликовать на этой неделе».

The Source связали название альбома с уходом из жизни рэпера Мак Миллера, заявив, что «само название интересно и говорит о текущем состоянии хип-хопа. После недавней передозировки наркотиков питтсбургского рэпера Мак Миллера можно задаться вопросом, будет ли проект об употреблении наркотиков или психических заболеваниях в самом большом жанре в мире». HotNewHipHop предположили, что название препарата в названиях песен предполагает, что в микстейпе может находится большое количество отсылок к наркотикам.

Синглы 
«Fine China» был выпущен как сингл 15 октября 2018 года. «Fine China» был записан в июле во время студийной сессии WRLD и Фьючера и процесс его создания был опубликован рэперами на их страницах Instagram. Они оба посетили пустыню, чтобы снять музыкальное видео для второго сингла альбома «No Issues».

Коммерческий успех 
Wrld on Drugs дебютировал под номером два в американском чарте Billboard 200, не сумев опередить альбом Леди Гаги и Брэдли Купера A Star Is Born, получив 98.000 альбомных-эквивалентных единиц, которые включали 8.000 чистых продаж альбома. Микстейп является десятым альбомом Фьючера в десятке лучших в США, а у Juice WRLD — вторым. Микстейп упал до восьмого места на второй неделе, получив дополнительные 45.000 альбомных-эквивалентных единиц.

Список треков 
Данные взяты с Tidal.
Комментарии

  сопродюсер
  не указанный в кредитах сопродюсер

Участники записи 
Данные взяты с Tidal.

 Сербан Генья — микширование 
 Алекс Тамай — микширование 
 Джои Лапорта — мастеринг 
 Джон Хэйнес — помощник инженера

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Альбомы Фьючера
Альбомы Juice WRLD
Микстейпы 2018 года
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы, спродюсированные Доном Кэнноном